А́йзек Ли Хе́йз-мла́дший (, 20 августа 1942, Ковингтон — 10 августа 2008, Мемфис) — американский ритм-энд-блюз-музыкант, композитор, продюсер, аранжировщик и актёр. Наиболее известными музыкальными работами Хейза являются записи на Stax Records — Айзек был одной из движущих сил лейбла.

Биография 
Наиболее известным альбомом Хейза является классический соул-альбом «Hot Buttered Soul». На этой пластинке Хейз отошёл от традиционной структуры альбома из трёхминутных песен; на диске всего 4 трека — две кавер-версии традиционных поп-песен и два оригинальных трека. Песни на альбоме длятся от 5 до 18 минут. Другим крупным успехом Хейза стала музыка к фильму «Шафт», за которую он получил «Оскара» и «Грэмми». Кроме того, альбом достиг первого места в трёх пунктах рейтинга «Billboard».

Также Хейз озвучил Шефа в анимационном сериале «Южный парк». Он участвовал в проекте с самого начала — с пилотной серии «Картман и анальный зонд» (1997), однако ушёл из сериала после серии «Застрявший в чулане» (2005), в которой высмеивалась саентология — Хейз являлся сайентологом и прокомментировал свой уход словами о том, что создатели сериала перестали быть толерантными.

В 2002 году Хейз был включён в Зал славы рок-н-ролла.

В начале 2006 года Хейз пережил первый инсульт. 10 августа 2008 года родственники нашли его без сознания возле дома; вскоре певец был доставлен в больницу, где спустя час зафиксировали факт смерти. Причиной смерти также был назван инсульт.

У Айзека Хейза осталось 12 детей, 14 внуков и трое правнуков. На своей четвёртой жене Адйове он женился 10 апреля 2006 года. Один из сыновей Айзека носит его имя — это Айзек Хейз-третий, музыкальный продюсер.

Дискография 
 Presenting Isaac Hayes (1967)
 Hot Buttered Soul (1969)
 Enterprise (1970)
 …to Be Continued (1970)
 The Isaac Hayes Movement (1970)
 Black Moses (1971)
 Shaft (1971)
 In the Beginning (1972)
 Joy (1973)
 Live at the Sahara Tahoe (1973)
 Tough Guys (1974)
 Truck Turner (1974)
 Chocolate Chip (1975)
 Disco Connection (1976)
 Groove-A-Thon (1976)
 Juicy Fruit (1976)
 A Man and Woman (1977)
 New Horizon (1977)
 For the Sake of Love (1978)
 Hotbed (1978)
 Don’t Let Go (1979)
 And Once Again (1980)
 Royal Rappin’s (1980)
 Lifetime Thing (1981)
 U-Turn (1986)
 Love Attack (1988)
 Wonderful (1994)
 Branded (1995)
 Raw and Refined (1995)
 Chef Aid: The South Park Album (1998)
 South Park: Bigger, Longer & Uncut (1999)
 Mr. Hankey's Christmas Classics (1999)
 Instrumentals (2003)
 At Wattstax (2003) (записано живьём на музыкальном фестивале Уоттстэкс 20 августа 1972)
 Hot Buttered Soul (2003) — переиздание лейблом «Mobile Fidelity Sound Lab»

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Музыкальные продюсеры США
Ритм-энд-блюзовые исполнители США
Родившиеся в Ковингтоне (Теннесси)
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Исполнители Stax Records
Члены Зала славы рок-н-ролла
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую песню к фильму
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты премии «Золотой глобус» за лучшую музыку к фильму
Члены Зала славы авторов песен